Trąbczyn
 Trąbczyn Dworski
 Trąbczyn B
 Trąbczyn D
 Trąbczyn – dawna gromada
 Trąbczyn – stacja kolejowa